

Geografia 
 Berzé-la-Ville – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Berzé-le-Châtel – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Hugues de Berzé – cavaliere e troviero francese che partecipò alla quarta e alla quinta crociata